Poiano – frazione di Castel Goffredo in provincia di Mantova
 Poiano – frazione di Verona
 Poiano – frazione di Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia dove ci sono le Fonti di Poiano